Малая Дуброва — название населённых пунктов в России:

 Малая Дуброва — деревня в городском округе Семёновский Нижегородской области.
 Малая Дуброва — деревня в Угличском районе Ярославской области.

См. также 
 Дуброва
 Большая Дуброва
 Дубрава